Serpula gyrolithiformis är en ringmaskart som beskrevs av Voigt och Lafrenz 1973. Serpula gyrolithiformis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gyrolithiformis